Der Rajon Pjatychatky (ukrainisch ; russisch /) war eine Verwaltungseinheit im Zentrum der Ukraine innerhalb der Oblast Dnipropetrowsk.

Der Rajon Pjatychatky wurde 1923 gegründet. Er hatte eine Fläche von 1.683 km² und eine Bevölkerung von 45.257 Einwohnern (September 2014). Die Bevölkerungsdichte betrug 27 Einwohner pro km².

Der Verwaltungssitz ist die Stadt Pjatychatky, die 70 km südwestlich der Oblasthauptstadt Dnipro lag.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Kamjanske.

Geographie 
Der ehemalige Rajonsgebiet liegt im historischen Gebiet des sogenannten "Wilden Feldes" am Rande des Dneprhochlandes. Seine Oberfläche ist sanft hügelig. Er wird von der Schowta sowie der Saksahan, die beide Nebenflüsse des Inhulez sind, durchflossen. Die Saksahan ist an der Grenze zum Rajon Sofijiwka zum 13,3 km² großen Makorty-Stausee angestaut. Das Gebiet ist stark landwirtschaftlich geprägt, die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt 141.600 ha, davon sind 121.500 ha Ackerland, auf denen vorwiegend Hülsenfrüchte, Gemüse, Melonen und Futterpflanzen angebaut werden.

Der Rajon grenzte im Westen an die Oblast Kirowohrad (Rajon Onufrijiwka im Norden, Rajon Oleksandrija im mittleren Westen sowie Rajon Petrowe im Süden), im Norden an den Rajon Werchnjodniprowsk, im Osten an den Rajon Krynytschky, im Süden an die, zum Rajon Sofijiwka gehörenden Gemeinden Ordo-Wassyliwka und Persche Trawnja sowie im Südwesten auf einem kurzen Abschnitt an das Gemeindegebiet der Landratsgemeinde Tscherwone, die zum Rajon Krywyj Rih gehört. Die nächstgelegene größere Stadt ist Schowti Wody, die im Südwesten an den Rajon grenzte.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt: Pjatychatky
 2 Siedlungen städtischen Typs: Lychiwka, Wyschnewe
 80 Dörfer
 5 Ansiedlungen

Bevölkerung 
Die Bevölkerung setzte sich im Rajon laut Volkszählung 2001 wie folgt zusammen:

Ukrainer: 91,2 %, Russen: 6,2 %, Weißrussen: 0,6 %, Armenier: 0,5 %, Juden: 0,02 %

Während die städtische Bevölkerung im Rajon seit 1959 mit etwa 20.000 Einwohnern nahezu gleich geblieben ist, reduzierte sich die ländliche Bevölkerung zwischen 1959 und 2011 von ca. 49.000 auf etwa 27.000 Einwohner.

Administrative Gliederung 

Auf kommunaler Ebene war der Rajon administrativ in eine Stadtgemeinde, zwei Siedlungsratsgemeinden und 16 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 
 Dnipropetrowsk Regionale Verwaltung, Rajon Pjatychatky
 Zusammensetzung der administrativ-territorialen Einheit in der Oblast Dnipropetrowsk, Pjatychatky Rajon
 Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky

Einzelnachweise 

Pjatychatky
Rajon Kamjanske
Aufgelöst 2020